Jan Hamerski (1880–1939) – polski ksiądz katolicki i działacz narodowy. Sługa Boży, męczennik za wiarę.
 Jan Hamerski (ur. 1951) – polski polityk, samorządowiec, nauczyciel i działacz góralski,